Чухлеба — фамилия советских и казахстанских футболистов, братьев:

 Чухлеба, Олег Николаевич (род. 1967).
 Чухлеба, Юрий Николаевич (род. 1974), также тренер.